Nursultan oder Nur-Sultan steht für:

 Nur-Sultan (auch Nursultan), von 2019 bis 2022 der Name von Astana, Hauptstadt von Kasachstan
 Pik Nursultan, Berg im Transili-Alatau, Kasachstan